Гран-при Германии 1972 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 30 июля 1972 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Марио Андретти и Питер Ревсон вновь принимали участие в гонках в США, так что «Scuderia Ferrari», в которую вернулся поправившийся после травмы руки Клей Регаццони, сократила своё присутствие до двух автомобилей, а команда «McLaren» вновь заявила Брайана Редмана. «Frank Williams Racing Cars» вернулся к использованию шасси «March» (новый автомобиль команды был повреждён в предыдущей гонке). В команде BRM появился Рейне Виселль.

Жаки Икс выиграл второй поул подряд, опередив Джеки Стюарта и Эмерсона Фиттипальди. В гонке бельгиец завоевал «большой шлем», лидируя от старта до финиша и установив быстрейший круг. Фиттипальди долгое время шёл на второе месте, но поломка коробки передач лишила его призового места и открыла дорогу на подиум Клею Регаццони, показавшему свой лучший результат в сезоне.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце